Зоя Леонидовна Иванова (род. 26 апреля 1934, Днепропетровск) — советская артистка оперетты, народная артистка РСФСР.

Биография 
В 1956 году окончила Днепропетровский институт иностранных языков, в 1961 году — Днепропетровское музыкальное училище.

В 1961—1963 годах была солисткой Государственного театра музыкальной комедии УССР в Киеве.

В 1963—1989 годах выступала в Московском театре оперетты.

В настоящее время живёт с мужем в США.

Семья 
 Муж — артист оперетты Георгий Львович Гринер (1929—2020), баритон, заслуженный артист РСФСР (1969).

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (29.04.1970).
 Народная артистка РСФСР (3.02.1978).

Работы в театре 
  — «Орфей в аду» Жака Оффенбаха — Эвридика
  — «Товарищ Любовь» В. Ильина — Панова
  — «Кадриль» — Галина, бригадир полеводческой бригады
  — «Королева Чардаша» Имре Кальмана — Цецилия
  — «Миллионерша» по пьесе Б. Шоу — Эпифания
  — «Скрипач на крыше» по рассказам Шолом-Алейхема — Голда
 «Сильва» И. Кальмана — Сильва
 «Марица» И. Кальмана — Марица
 «Принцесса цирка» И. Кальмана — Теодора
 «Летучая мышь» И. Штрауса — Розалинда
 «Весёлая вдова» Ф. Легара — Ганна
 «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу — Элиза
 «Севастопольский вальс» К. Листова — Нина
 «Девушка с голубыми глазами» В. Мурадели — Мэри Ив

Фильмография 
 1969 — Севастопольский вальс (телеспектакль) — Героиня
 1983 — Карамболина-карамболетта — Нина Бирюзова

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Персоналии:Московский театр оперетты